Качини е италианско фамилно име:
 Джулио Качини (1545–1618), флорентински композитор, един от основателите на стила Барок;
 Франческа Качини (1587–1640), дъщеря на Джулио, известен оперек композитор от началото на 17 век;
 Сетима Качини (1591–1638), дъщеря на Джулио, известна певица и отчасти композитор;
 Джовани Качини, Флорентински скулптор, най-вероятно роднина на Джулио;
 Томасо Качини (1574–1648), монах от Доминиканския орден, който предава Галилео Галилей на духовенството.
както и име на народ в Китай

Може да означава също:
 качини